Глухо́е — наименование различных географических объектов.

Населённые пункты 
 Глухое — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Глухое — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Глухое — сельский посёлок в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Глухое — село в Никопольском районе Днепропетровской области, Украина.

Озёра 
Марий Эл
 Глухое — озеро в Волжском районе, на территории национального парка «Марий Чодра».

Кемеровская область — Кузбасс
 Глухое — озеро в Кемеровском муниципальном округе.
 Глухое — озеро в Крапивинском муниципальном округе.

Ленинградская область
 Глухое — озеро в Гатчинском районе.

Псковская область
 Глухое — озеро в Лядской волости Плюсского района, на болоте Машутинский Мох.
 Глухое — озеро в Плюсской волости Плюсского района.

Свердловская область
 Глухое — озеро в Ирбитском муниципальном образовании.
 Глухое — озеро в Махнёвском муниципальном образовании.
 Глухое — озеро в Невьянском городском округе.
 Глухое — озеро в городском округе Первоуральск.
 Глухое — озеро в Слободо-Туринском районе.

Тверская область
 Глухое — озеро в Спировском муниципальном округе.

См. также 
 Глухое озеро — исторический район в Санкт-Петербурге
 Глухой 
 Глухая